Michele Pirro (San Giovanni Rotondo, 5 juli 1986) is een Italiaans motorcoureur die uitkomt in de MotoGP klasse van het wereldkampioenschap wegrace. Pirro begon zijn internationale carrière in 2003, waarin hij op Aprilia deelnaam aan de Grand Prix van Italië in de 125 cc-klasse. In 2004 nam Pirro deel aan twee Grand Prixes, om het jaar daarop zonder veel succes een geheel seizoen in de 125 cc mee. Van de 14 deelgenomen races wist hij er drie te finishen, waarbij de 13e plaats het beste resultaat was. Het seizoen 2005 verliep niet veel beter. 

In 2007 stapte Pirro over naar de Superstock 1000-klasse dat in het voorprogramma van het wereldkampioenschap superbike wordt verreden. In het algemeen klassement eindigde hij op Yamaha op de 8e plek. Zijn eerste overwinning behaalde hij in Assen. In 2008 werd hij 5e. In 2009 en 2010 nam Pirro deel aan het wereldkampioenschap Supersport, waarin hij respectievelijk 12e en 5e in het algemeen klassement eindigde en hij won in 2010 de race in Imola.

In 2010 reed Pirro eenmalig in de Moto2-klasse, en een jaar later keerde hij terug naar het wereldkampioenschap wegrace in de Moto2 en won eind 2011 de Grand Prix van Valencia. In 2012 maakte hij de overstap naar de MotoGP.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Externe link
 
 

Italiaans motorcoureur
MotoGP-coureur